Amerikai Egyesült Államok
East Bend (Észak-Karolina)
East Bend Township (Champaign megye, Illinois)
East Bend Township (Yadkin megye, Észak-Karolina)